Anthem è un tipo di composizione di musica vocale.

Può inoltre riferirsi a:

Geografia 
 Anthem – città della Contea di Maricopa, Arizona (Stati Uniti d'America)

Letteratura 
 Antifona o La vita è nostra (Anthem) – romanzo di Ayn Rand del 1938

Arte 
 "Anthem" – opera del 1983 dell'artista statunitense Bill Viola

Musica 
 Anthem Records – etichetta discografica canadese
Anthem – composizione di Igor' Fëdorovič Stravinskij del 1962
Anthem – traccia musicale dei Rush del 1975
Anthem – gruppo musicale giapponese
 Anthem – album dei Toyah del 1981
 Anthem – album dei Black Uhuru del 1984
 Anthem – album di Steve Lacy del 1990
 Anthem – album dei Less Than Jake del 2003
 Anthem (We Are the Fire) – singolo dei Trivium del 2006
 Anthem – album degli Hanson del 2013
 Anthem – singolo di Hardwell e Steve Aoki del 2018
 Anthem – album dei Flogging Molly del 2022

Videogiochi 
 Anthem – videogioco

Altri progetti